Crocothemis crocea – gatunek ważki z rodziny ważkowatych (Libellulidae). Opisał go w 1917 roku Longinos Navás, a jako miejsce typowe wskazał Filipiny (jako data publikacji opisu podawany jest też rok 1918). World Odonata List podaje w wątpliwość ważność tego taksonu jako gatunku.

Przypisy 

Crocothemis
Ważki Azji
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1918 roku